Viktor Amadeus II. z Carignana (31. října 1743, Turín – 10. září 1780, Turín) byl člen rodu Savojských a kníže z Carignana. Byl bratrem princezny de Lamballe a dědem krále Karla Alberta Sardinského.

Život 
Viktor Amadeus se narodil v Turíně jako druhé dítě a nejstarší syn knížete Ludvíka Viktora z Carignana a jeho manželky Kristýny Hesensko-Rotenburské. Jako mužský potomek Savojských měl od narození titul prince savojského. Pojmenován byl po svém bratranci, králi Viktorovi Amadeovi Sardinském. Po otcově smrti v roce 1778 se stal knížetem z Carignana. Král, jeho jmenovec, očekával vojenskou slávu svého bratrance a tak jej jmenoval generálporučíkem sardinské armády. Jeho kariéru však brzy přerušila smrt.

18. října 1768 se pětadvacetiletý Viktor Amadeus v Oulx oženil s o deset let mladší Josefínou Lotrinskou, dcerou knížete Ludvíka z Brionne a Luisy de Rohan. Pár měl jediné dítě, syna, který se stal v roce 1780 po svém otci knížetem z Carignana.

Potomstvo 
 Karel Emanuel Savojsko-Carignanský (24. 10. 1770 Turín – 16. 8. 1800 Paříž), kníže z Carignana od roku 1780 až do své smrti
 ⚭ 1797 Marie Kristýna Saská (7. 12. 1770 Drážďany – 24. 11. 1851 Paříž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 31. října
Narození v roce 1743
Narození v Turíně
Úmrtí 10. září
Úmrtí v roce 1780
Úmrtí v Turíně
Savojští princové
Savojští
Pohřbení v bazilice Superga
Muži